A Hapóél Ihúd Bné Szakhnín ( Ihud Bnei Sakhnin, angolul: Ihoud Bnei Sakhnin F.C.) egy izraeli labdarúgócsapat, amely az első osztályban szerepel.

Jelenlegi keret
 2017. július 15. szerint.

Eredményei 
 Izraeli kupa
 Győztes (1): 2004

Edzők 
 Azmi Nassar (1999–00)
 Momi Zafran (2002)
 Eyal Lahman (2003–04)
 Momi Zafran (2006)
 Elisha Levy (2006–2008)
 Freddy David (2008)
 Eyal Lahman (2008–09)
 Eran Kulik (2009–2009)
 Marco Balbul (2009–2010)
 Yuval Naim (2010–2010)
 Haim Levy (2010)
  Slobodan Drapić (2010–11)
 Shlomi Dora (2011–2013)
 Marco Balbul (2013–2014)
 Guy Levy (2014)
 Eli Cohen (2014–2015)
 Yossi Abuksis (2015–2017)
 Jairo Swirsky (2017-)

Források

További információk
 A klub honlapja

Izraeli labdarúgócsapatok
1991-ben alapított labdarúgócsapatok